Пауер-нойз (також відомий як powernoise, rhythmic noise, noize та іноді distorted beat music) — музичний стиль.
 Жанна Віллепре-Пауер, народилася Жанна Вільпре (24 вересня 1794 — 25 січня 1871), була новаторським французьким морським біологом.
 Артур Пауер, Артур Джон Пауер (англ. Arthur John Power; нар. 12 квітня 1889, Лондон — пом. 28 січня 1960, Госпорт, Гемпшир) — британський воєначальник, адмірал флоту.
 ТЕС Брідж-Пауер — теплова електростанція у Гані.
 Пауер Дайнамос (Кітве), ФК «Пауер Дайнамос» (англ. Power Dynamos Football Club) — замбійський футбольний клуб з міста Кітве.
 Пауер (Монтана) (англ. Power) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Тетон штату Монтана.
 Ернст Пауер (нім. Ernst Pauer; 21 грудня 1826(18261221), Відень — 5 травня 1905, Югенгайм) — німецький піаніст австрійського походження.
 Девід Пауер (англ. Dave Power, 14 липня 1928) — австралійський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Френсіс Пауер Кобб (англ. Frances Power Cobbe; 4 грудня 1822, Донабейт[en], Північна Ірландія — 5 травня 1904, Долгеллау[en], Уельс) — письменниця.
 Саманта Павер, Саманта Пауер (англ. Samantha Jane Power; нар. 21 вересня 1970, Лондон, Сполучене Королівство) — американська дипломатка, політологиня і журналістка ірландського походження.
 Павер-метал, Пауер-метал, Па́вер-ме́тал, па́уер-ме́тал чи просто па́вер (англ. power metal, від power — «сила», «влада») — один із напрямків металу.
 ТЕС Коринф Пауер — теплова електростанція у Греції.
 Тайрон Павер, Тайрон Пауер, Тайрон Павер (Тайроне Пауер) Тайрон Едмонд Павер III (англ. Tyrone Edmund Power III; 5 травня 1914 — 15 листопада 1958) — американський актор.
 Ернст Пауер фон Арлау (нім. Ernst Pauer von Arlau; 11 січня 1889, Тернопіль — 1974, Ґрац) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, генерал-майор.